Wij lofwom Christ en Konung båld är en psalmtext, som troligen översattes till svenska av Olaus Petri. Den latinska förebilden är hymnen A solis ortus cardine av Caelius Sedulius (död år 450 e. Kr.). Reformatorn Martin Luther översatte texten till tyska Christum wir sollen loben schon

Text

Publicerad i
Swenske Songer eller wisor 1536 med titeln Wij loffuom Christ en konning bold under rubriken "A solis ortus".
Een liten Songbook under rubriken "De nativitate Christi". 

1572 års psalmbok med titeln WI loffuom Christ en Konung bold under rubriken "Någhra Hymner och andra Loffsonger om Christi födelse".

Göteborgspsalmboken under rubriken "Om Christi Födelse". 
1695 års psalmbok som nr 122 under rubriken "Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse".
Finlandssvenska psalmboken 1986 som nr 16 med titelraden "Lov ske dig, Herre Jesus Krist" under rubriken "Jul".

Referenser

Noter

Externa länkar 
Hos Projekt Runeberg finns texten ur Swenske Songer eller wisor 1536

Svenska psalmer
Julpsalmer